Salvador Cañellas i Gual, motociclista i automobilista nascut a Santa Oliva, Baix Penedès, el 1944
 Salvador Cañellas i Pujals, automobilista nascut a Barcelona el 1974, fill de Salvador Cañellas i Gual